Dropla kan syfta på:

Bulgarien 

 Dropla (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ruen, 
 Dropla (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Baltjik,